Samsung SGH-E620 — трьохдіапазонний стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, зарядний пристрій, стандартна батарея, дротова стереогарнітура, інструкція

Особливості: підтримка графічних файлів (фотографій) у контактах, сумісність з vCard і vCalendar (MS Outlook).

Зауваження: Закачка Java-застосунків — тільки через WAP. Мелодія будильника — фіксована.

Схожі моделі 
 Samsung SGH-E720
 Samsung SGH-E760
 Samsung SGH-E530
 Motorola V360
 LG M4410

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Опис на сайті Samsung

E
Мобільні телефони, представлені в 2005 році